Верстак — рабочий стол столяра, плотника или слесаря

Программное обеспечение
 Workbench — штатная графическая оболочка AmigaOS
 Основное окно среды разработки Eclipse
 Electronics Workbench — программа для моделирования электрических схем, созданная компанией National Instruments Electronics Workbench Group. Практически вытеснена программой Multisim той же компании.. Аналог с открытым кодом — KTechLab.
 MySQL Workbench — инструмент для визуального проектирования баз данных MySQL
 ANSYS Workbench — инструмент для визуального проектирования конечно-элементного комплекса ANSYS
 Programmer's Workbench Unix — ранняя версия операционной системы Unix

Примечания